Wouwerman ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Wouwerman (1629–1666), niederländischer Maler des Barock
 Philips Wouwerman (1619–1668), niederländischer Maler des Barock
 Pieter Wouwerman (1623–1682), niederländischer Maler des Barock